Gérard V est un nom porté par différents souverains :

Princes, ducs, comtes 

 Gérard I de Lorraine est comte de Metz sous le nom de Gérard V (1047-1070)

Gerard 05